Villa Casati Stampa – villa suburbana del XV secolo a Muggiò, storica dimora dei marchesi Casati Stampa
Villa Ferrari Casnedi Casati Stampa di Soncino – villa suburbana del XVII secolo a Cinisello Balsamo, oggi di proprietà della Società San Paolo
Villa San Martino – villa suburbana del XVIII secolo ad Arcore, costruita dai Casati Stampa